Заславський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Волинської губернії Російської імперії.
 Заславський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Погорини, землі Української Народної Республіки.

Див. також 

 Заславський
 Заслав